Greenleaf pode referir-se a:

 Greenleaf (Idaho), cidade localizada no estado norte-americano de Idaho;
 Greenleaf (Kansas), cidade localizada no estado norte-americano de Kansas.

Desambiguações de topônimos